Wronker bezeichnet:

 Kaufhaus Wronker

 Hermann Wronker (1867–1942), Begründer des Kaufhauses